Mionica je lahko:
 Mionica (vas) (Srbija)
 Mionica 1 (Bosna in Hercegovina)
 Mionica 2 (Bosna in Hercegovina)
 Mionica 3 (Bosna in Hercegovina)
 Mionica, Kosjerić (Srbija)
 Mionica (Srbija)